CE-markering (verklaring van conformiteit "Conformité Européenne")
 afkorting van centraal examen
 afkorting van Common Era, Current Era of Christian Era – zoals BCE vóór de gangbare jaartelling
 afkorting van consumer electronics (consumentenelektronica)
 capillaire elektroforese, een analytisch-chemische scheidingstechniek
 het scheikundig element cerium
 de Raad van Europa (Engels Council of Europe)
 de ISO-639-1-taalcode van het Tsjetsjeens